De gemeente Haaksbergen telt 44 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Haaksbergen.

 

|} 

 
 
 
Monument in Haaksbergen
Haaksbergen 
Haaksbergen